Paul G. Comba (Tunisz, 1926. március 6. – 2017. április 5.) olasz-amerikai informatikus, amatőr csillagász és rengeteg kisbolygó felfedezője.

Comba Tunéziában született olasz szülők gyermekeként. Gyermekkorát Olaszországban töltötte. 1943 és 1946 között a Torinói Egyetem hallgatója volt. 1946-ban az Amerikai Egyesült Államokba költözött, majd a Bluffton Egyetemnél folytatta tanulmányait, ahol 1947-ben megszerezte diplomáját. 1951-ben a Caltech Egyetemen megkapta a doktori címet is.

2003-ban a csillagászatban elért sikereiért elnyerte a Leslie Peltier-díjat. Az Astronomical League's Asteroid Club Observing Guide szerzője és a Prescott Csillagászati Klub aktív tagja volt.

Felfedezett kisbolygói 
1995 és 2003 között összesen 692 kisbolygót figyelt meg és írt le, így a legtöbb objektumot felfedező csillagászok egyike.

Az alábbi kisbolygókat fedezte fel:

Jegyzetek

Fordítás

Kapcsolódó szócikk 
 Kisbolygók listája

1926-ban született személyek
2017-ben elhunyt személyek
Olasz csillagászok
Amerikai csillagászok